Йе́ллоунайф (; ) — город на севере Канады, с 1967 года административный центр Северо-Западных территорий.

Население — 19 569 человек (2016 год).

Происхождение названия 
Название города в переводе с английского означает «жёлтый нож» и происходит от названия племени йеллоунайф, которое так прозвали за умение изготавливать предметы из меди. 

На одном из индейских языков город называется Сомба Ке (Somba K’e) — «там, где деньги».

История 

Территория современного Йеллоунайфа стала осваиваться белыми поселенцами в конце 1920-х гг, а сам город образован в середине 1936, став центром золотодобывающей промышленности. Он быстро стал экономическим центром, а с 1967 — столицей Северо-Западных Территорий. В 1980-е года, когда запасы золота истощились, город начал терять своё значение как центр горнодобывающей промышленности, и начался отток населения, но в 1991 недалеко от города были найдены алмазы и ситуация стала улучшаться.

География и климат 
Йеллоунайф расположен на древних скальных породах Канадского щита на берегу залива Норт-Арм Большого Невольничьего озера.

Климат субарктический, с сухой, морозной зимой и умеренно тёплым и дождливым летом. Город лежит в дождевой тени Скалистых гор.

Население 

По данным переписи 2011 года, в Йеллоунайфе проживало 19 234 человека, из них:

белых — 67,9 %;
индейцев — 18,3 %;
эскимосов — 3,5 %;
 азиатов — 7,2 %;
негров — 1,7 %.

82 % горожан говорят дома на английском языке, 4 % — на французском, около 5 % — на индейских и эскимосско-алеутских.

Среднегодовой доход на душу населения — 57 246 канадских долларов. Средний возраст горожан — 32,2 года. Уровень преступности значительно превышает средний по Канаде.

Экономика 

Йеллоунайф обязан своим появлением месторождениям золота в окрестностях города, но к середине 1990-х они истощились (последняя золотая шахта была закрыта в 2004). В настоящее время основой городской экономики является добыча алмазов. К северо-востоку от города в начале 1990-х годов были открыты крупнейшие в стране месторождения алмазов Дайавик и  (разрабатывается с 1998). Также недалеко от города разрабатываются месторождения серебра и урана.

Город также является коммерческим, образовательным, транспортным и административным центром Северо-Западных территорий. Около 1/2 экономически активного населения работают в органах власти различных уровней и в принадлежащих им учреждениях образования и здравоохранения.

В последние годы всё большую роль в экономике Йеллоунайфа играет туризм (особенно много туристов приезжает из Японии).

Транспорт 
Городской аэропорт (IATA: YZF, ICAO: CYZF) обслуживает около 400 тысяч пассажиров ежегодно; регулярные рейсы выполняются в Оттаву, Ванкувер, Калгари и Эдмонтон, а также в множество небольших городков северной Канады.

Вплоть до завершения строительства Йеллоунайфской трассы в 2012 году город не имел круглогодичного сообщения с дорожной сетью Канады.

Общественный транспорт Йеллоунайфа находится под управлением организации Yellowknife Transit и представлен двумя постоянными и одним летним автобусными маршрутами (понедельник—суббота, с 6.30 до 19.30).

Города-побратимы 
  Рино, Невада, США
  Фэрбанкс, Аляска, США
  Якутск, Республика Саха, Россия

Галерея

Примечания

Ссылки 
 

 Поездка в Йеллоунайф

Города Северо-Западных территорий